Die Premier League 2019/20 war die 28. Spielzeit der Premier League und gleichzeitig die 121. Erstligasaison im englischen Fußball. Sie wurde am 9. August 2019 mit dem Spiel des FC Liverpool gegen den Aufsteiger Norwich City eröffnet. Nach einer Unterbrechung aufgrund der COVID-19-Pandemie ab 13. März 2020 wurde sie vom 17. Juni bis zum 26. Juli fortgesetzt.

Änderungen gegenüber der Saison 2018/19 
Erstmals gab es im Februar 2020 eine Winterpause, wobei der Spielbetrieb nie ganz unterbrochen wurde und stattdessen jeder Verein eine individuelle Ruhephase zugestanden bekam. 

Darüber hinaus wurden in dieser Spielzeit erstmals Video-Assistenten eingesetzt. 

Spielten zwei oder mehr Vereine um die Meisterschaft, europäische Wettbewerbe oder gegen den Abstieg, war ab dieser Saison bei Punktgleichheit nach der Tordifferenz und der Trefferzahl der direkte Vergleich maßgebend.

Saisonverlauf

Titelkampf und internationale Wettbewerbe 
Titelverteidiger war Manchester City. Meister wurde am 31. Spieltag – 7 Spieltage vor dem Saisonende – der FC Liverpool, was die früheste Meisterschaft der Premier-League-Geschichte bedeutete (zuvor Manchester United 2001 und Manchester City 2018 jeweils 5 Spieltage vor Saisonende). Für die Reds war es die 19. englische Meisterschaft sowie die erste seit Einführung der Premier League.

Manchester United gelang nach einer Saison Abstinenz im direkten Duell mit Leicester City wieder die Qualifikation zur Champions League. Tottenham Hotspur, Champions-League-Finalist von 2019, blieb hingegen nur die Europa-League-Qualifikation, während der FC Arsenal nach der schlechtesten Saisonleistung seit 25 Jahren auch erstmals seit dem Jahr 1995 wieder keinen Europapokalplatz belegte. Die Qualifikation für die Europa League gelang dennoch im Anschluss an die Saison durch den Gewinn des Pokals.

Abstiegskampf 
Nach der 24. Niederlage war Aufsteiger Norwich City bei noch drei ausstehenden Spielen als erste Mannschaft sportlich abgestiegen. Am letzten Spieltag folgten der AFC Bournemouth und der FC Watford, welche beide fünf Jahre Teil der Liga gewesen waren, wobei der einzige Konkurrent um den Klassenerhalt nur noch Aston Villa gewesen war.

Spielbetrieb während der COVID-19-Pandemie 
Aufgrund der COVID-19-Pandemie gab die FA am 13. März 2020 bekannt, den Spielbetrieb bis auf Weiteres auszusetzen. Zum 17. Juni wurde er mit den beiden Nachholpartien des 28. Spieltags wieder aufgenommen; auch in der Premier League waren keine Zuschauer in den Stadien zugelassen.

Teilnehmer & Stadien 
Insgesamt nehmen 20 Mannschaften an der Spielzeit teil.

Statistiken

Tabelle 

Platzierungskriterien für Meisterschaft, UEFA-Wettbewerbe und Abstieg: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore – 5. Playoff

nach der Saison 2019/20:

nach der Saison 2018/19:

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler nach der Anzahl der Vorlagen und dann der geringeren benötigten Spielzeit sowie nach dem Nach- oder Künstlernamen sortiert.
 Stand: Endstand

Höchstwerte der Saison 
Stand: Endstand
 Die längste Serie an Spielen ohne Niederlage erreichte der FC Liverpool (27). Die Serie endete am 28. Spieltag und dauerte 44 saisonübergreifende Ligaspiele an.
 Der höchste Sieg war das 9:0 von Leicester City beim FC Southampton am 25. Oktober 2019; es war zugleich das torreichste Spiel.
 Das am besten besuchte Spiel war mit 73.737 Zuschauern die Partie von Manchester United gegen den FC Liverpool am 20. Oktober 2019.
 Der Torhüter mit den meisten absolvierten Spielen ohne Gegentor (16) war Ederson (Manchester City).
 Die meisten gelben Karten (86) erhielten Spieler des FC Arsenal, die meisten Platzverweise (5) ebenfalls.

Spieler und Trainer des Jahres 
Zum Premier League Manager of the Season wurde Jürgen Klopp (FC Liverpool) gewählt, zum Premier League Player of the Season Kevin De Bruyne (Manchester City).

Trainerwechsel 

(Interimstrainer sind berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten)

Die Meistermannschaft des FC Liverpool 
Nach den Regeln der Premier League erhält ein Spieler eine offizielle Siegermedaille, wenn er für den Meisterverein mindestens fünf Premier-League-Partien absolviert. Vor diesem Hintergrund zählen nur die nachstehenden Akteure als englische Meister der Saison 2019/20. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Weblinks 
 premierleague.com: The Official Website of the Premier League (englisch)
 England 2019-20 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

2019/20
Fußballsaison 2019/20